Hallenhockey-Bundesliga 2009/10 steht für:

 Hallenhockey-Bundesliga 2009/10 (Damen)
 Hallenhockey-Bundesliga 2009/10 (Herren)